Gary Fico, chanteur français
 Raffaella Fico, showgirl, actrice et mannequin italienne 
 Robert Fico, homme d'État slovaque
 Roberto Fico, homme d'État Italien
 FICO, une entreprise de logiciel analytique située à San José en Californie

Homonymie de patronyme italien